A320 peut faire référence à :

Véhicules

Aviation 
 Airbus A320, un avion de ligne du constructeur européen Airbus.

Autobus 
 Van Hool A320, un autobus du constructeur belge Van Hool ;
 Van Hool NewA320, un autobus du constructeur belge Van Hool.

Routes 
  Autoroute française A320 reliant Freyming-Merlebach à la frontière allemande.